El Torneig de Tientsin 2017, oficialment conegut com a Tianjin Open 2017, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La quarta edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 15 d'octubre de 2017 al Tianjin International Tennis Center de Tientsin, Xina.

La tennista russa Maria Xaràpova va guanyar el 36è títol de la seva carrera, el primer en dos anys i mig i després d'haver superat la sanció que la va apartar del circuit durant mig any.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2017
WTA Tour 2017